Пуерто Нуево има више значења:

 Пуерто Нуево (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Нуево (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Нуево (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику